Strömsdal kan syfta på:

Sverige 
 Strömsdal, Ludvika kommun – by och tidigare järnbruk  i Ludvika kommun i Dalarna
 Strömsdalsdammen – sjö i Hjo kommun i Västergötland.

Finland 
 Strömsdals bruk – ett järnbruk i Juankoski